Кубок шейха Яссіма 2015  — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 січня 2016 року між чемпіоном Катару клубом Лехвія та володарем кубка Еміра Катару клубом Ас-Садд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2015
Катар
Січень 2016
2016 у катарському спорті